Морске-Око — озеро в Польше.
 Морске-Око — озеро в Словакии.

См. также
 Морской Глаз